

Patronyme 

 Bob Marlette, producteur américain, ingénieur du son, mixeur, claviériste et auteur-compositeur.
 Doug Marlette (1949-2007), dessinateur de presse, auteur de bande dessinée et romancier américain.

Toponyme 

 Marlette, ville du comté de Sanilac, dans l’État du Michigan, aux États-Unis.